Erika Brown (curlingspeelster) (1973), Amerikaans curlingspeelster
 Erika Brown (zwemster) (1998), Amerikaans zwemster